Хотьково (, ) — назва кількох географічних об'єктів у Білорусі та Росії.

Хотьково — село в Міорському районі Вітебської області.
 Хотьково — село в Россонському районі Вітебської області.
 Хотьково — інша назва села Хатьково в Шкловському районі Могильовської області.

Хотько́во — місто в Сергієво-Посадському районі Московської області.
 Хотьково — залізнична станція Московської залізниці в місті Хотьково Сергієво-Посадського району Московської області.
 Міське поселення Хотьково — муніципальне утворення в Сергієво-Посадському районі Московської області.
 Хотьково — село в Думіницькому районі Калузької області.
 Хотьково — село в Шабликінському районі Орловської області.
 Хотьково — село в Сичовському районі Смоленської області.

Див. також 
 Хотьково-Покровський монастир